O Capital livro de Karl Marx
O Capital (filme) drama e suspense francês realizado por Constantin Costa-Gavras
Das Kapital (álbum)
Ou ainda:
A Capital

Desambiguação